Аркеј се може односити на:

 Аркеј, насељено место у Француској у региону Париски регион, у департману Долина Марне.
 Аркеј (бог), бог сахрана и ритуала у серијалу игара Елдер Скролс.